Pappé ist der Familienname folgender Personen:

 Ilan Pappé (* 1954), israelischer Historiker
 Stuart H. Pappé (* 1936), US-amerikanischer Filmeditor
 Wadim Michailowitsch Pappé (* 1942), russischer Kunsthistoriker